Col termine di guerre civili colombiane (talvolta usato anche al singolare), si indicano una serie di conflitti interni che hanno interessato la storia della Colombia:
Guerra dei Supremi (1839–1841)
Guerra civile colombiana del 1851
Guerra civile colombiana del 1854
Guerra civile colombiana (1860–1862)
Guerra civile colombiana del 1876
Guerra civile colombiana (1884-1885)
Guerra civile colombiana del 1895
Guerra dei cento giorni (1899–1902)
La Violencia (1948–1958)
Conflitto colombiano (1964–in corso)